El término Solórzano puede referirse a:

Localidades  
 Solórzano, municipio español de Cantabria.

Personas  
 Bartolomé Solórzano, arquitecto español del renacimiento.
 Martín Solórzano, arquitecto español del renacimiento. 
 Alonso de Castillo Solórzano (1584 - ¿1647?), escritor español del Siglo de Oro.
 Amalia Solórzano (1911 - 2008), esposa del presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río.
 Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1934 -), político mexicano.
 Javier Solórzano (1952 -), periodista mexicano.
 Humberto Solórzano, actor de doblaje mexicano.